National Basketball Association 1991/1992 var den 46:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 1 november 1991 och avslutades den 19 april 1992 efter 1.107 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 27 lagen spelade 82 matcher var.

Söndagen den 14 juni 1992 vann Chicago Bulls sin andra NBA-titel efter att ha besegrat Portland Trail Blazers med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 9 februari 1992 i Orlando Arena i Orlando, Florida. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 153-113.

I matchen mellan Cleveland Cavaliers och Miami Heat den 17 december 1991 vann Cleveland med 148-80. Denna 68-poängsvinst är rekord som den största segernmarginalen i NBA-historien.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Chicago Bulls mot Portland Trail Blazers

Chicago Bulls vann finalserien med 4-2 i matcher

Källor 

NBA 1991/1992 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1991/1992 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1992 på basketball-reference.com
NBA history 1991/1992 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1991 i USA
1992 i USA
Basketsäsongen 1991/1992
1991/1992